Zhenping kan syfta på:

Kina
Zhenping, Ankang – ett härad i Shaanxi-provinsen
Zhenping (socken) – en socken i provinsen Sichuan
Zhenping, Nanyang – ett härad i Henan-provinsen

WP:Projekt Kina